Лінднер () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Август Шмід-Лінднер (1870—1959) — німецький піаніст, композитор і музичний педагог.
 Альберт Лінднер (1831—1888) — німецький драматург.
 Аманда Лінднер (1868—1951) — німецька акторка.
 Анн-Катрін Лінднер (* 1987) — німецька гольфістка та тренер з гольфу.
 Гайнц Лінднер ( 1990) — австрійський футболіст, воротар німецького клубу «Айнтрахт» і національної збірної Австрії.
 Георг Лінднер (* 1983) — молдавський гірськолижник австрійського походження, учасник Олімпійських ігор-2014.
 Гергард Лінднер (1896—1982) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Густав Ліндер (1828—1887) — австрійський і чеський учений-педагог.
 Ервін Лінднер (1888—1988) — німецький ентомолог, спеціаліст з двокрилих.
 Крістіан Лінднер ( 1979) — німецький політик і лідер Вільної демократичної партії.
 Ласло Лінднер (1916—1984) — угорський шаховий композитор; міжнародний майстер і міжнародний арбітр.
 Патрік Лінднер ( 1960) — німецький попспівак.
 Петро Лінднер — львівський міщанин, лавник (1464), міський райця (1464—1491) та бурмистр (1485).
 Славомир Лінднер (1913—1982) — польський актор театру і кіно, театральний режисер і педагог.

Див. також 
 21678 Лінднер — астероїд головного поясу.
Німецькі прізвища